Flávio Gomes — jornalista brasileiro
 Luiz Flávio Gomes — jurista brasileiro
 Flávio Alcaraz Gomes — jornalista brasileiro

Desambiguações de antropônimos